Missioni di pace, operazioni internazionali volte alla costruzione della pace
 Missione di pace, film di Francesco Lagi